Łukasz Kubot e Oliver Marach non hanno difeso il titolo vinto nel 2008.

Il doppio del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2009, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Rik De Voest e Lu Yen-Hsun che hanno battuto in finale Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana 7–6(5), 3–6, [10–6].

Teste di serie

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (finale)
 Amir Hadad /  Harel Levy (quarti di finale)

 Rik De Voest /  Lu Yen-Hsun (campioni) 
 Frederik Nielsen /  Martin Slanar (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 
 

Samsung Securities Cup 2009